Коакојол има више значења:

 Коакојол (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Коакојол (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику